Il singolare del Royal Bank of Scotland Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gō Soeda ha battuto in finale Ilija Bozoljac 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Michael Russell (quarti di finale, ritiro a causa di diarrea e nausea)
  Kevin Kim (semifinali)
  Jesse Levine (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)

 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Donald Young (primo turno)
 Grega Žemlja (secondo turno)
 Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2009